Идинов — фамилия.

 Идинов, Евгений Сергеевич (род. 1995) — российский биатлонист.
 Идинов, Сергей Иванович (род. 1961) — советский биатлонист.